Neil Smith peut désigner : 
 Neil Smith (1954-2012), géographe britannique ;
 Neil Smith (né en 1964), auteur et traducteur canadien ;
 Neil Smith (né en 1966), joueur américain de football américain ;
 Neil Smith (né en 1955), dirigeant canadien de hockey sur glace.